Piazza del Municipio (Rådhusplads) – piazza di Copenaghen
 Piazza del Municipio – piazza di Ferrara
 Piazza del Municipio – piazza di Napoli
 Piazza del Municipio – altro nome di Piazza Raekoja, a Tallinn
 Piazza del Municipio – piazza di Pezinok